Алуштинский городской совет
 Алушта (городской округ)